Dukla Praha může znamenat:

 ASC Dukla (armádní sportovní centrum Dukla) – pražské středisko, které zajišťuje přípravu vrcholových armádních sportovců
 TJ Dukla Praha – tělovýchovná jednota s 12 civilními oddíly
 HC Dukla Praha – klub házené

 FK Dukla Praha – samostatný fotbalový klub

Související článek 
 Dukla (rozcestník)